Vitharu kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vitharu (vid Mattnäs, Nagu), Åboland, 
 Vitharu (vid Grötö, Nagu), Åboland, 
 Vitharu (vid Kopparholm, Nagu), Åboland, 
 Vitharu, Korpo, Åboland,

Se även
Vitharun
Vitharuna
Norra Vitharu
Södra Vitharu

Robotskapade Finlandförgreningar